Lisnyky (; russische Schreibweise /) bezeichnet:

Ortschaften in der Ukraine
 Lisnyky (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn 
 Lisnyky (Bereschany), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany

Weiteres
 Beobachtungsstation Lisnyky, Beobachtungsstation der Sternwarte der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kiew